Трейсі Остін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її пермогла Кріс Еверт-Ллойд з сухим рахумком.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 

Тур WTA 1982